Република Ливан е разделена на 6 губернаторства (мухафази), които са подразделени на общо 25 района и общини. Мухафазите са:
 1. Бейрут
 2. Горен Ливан
 3. Северен Ливан
 4. Бекаа
 5. Набатия
 6. Южен Ливан